Рачабулда — село в Ахвахском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Каратинский“».

География 
Село расположено в 4 км к северо-востоку от районного центра — села Карата.

Население 

Населено этнографической группой аварцев — каратинцами.

Примечания 

Населённые пункты Ахвахского района